Ната́лия Ре́йес (; род. 6 февраля 1987, Богота) — колумбийская актриса.

Известна участием в сериале «Продавщица роз» (2015), ролью Дани Рамос в фильме 
«Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).

Фильмография

Ссылки